Garranchuelo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Digitaria sanguinalis; o 
 el nombre común de la planta Crypsis aculeata
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea.
 el nombre común de la planta Sideritis pusilla